L'Infini peut faire référence à :
 L'Infini, une revue littéraire et une collection littéraire française,
 L'Infini, un poème de Giacomo Leopardi.

Voir aussi